Peñaflor de Hornija kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Peñaflor de Hornija (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Peñaflor de Hornija (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar